Der niederungarische Eimer und der oberungarische Eimer waren Volumenmaße für Flüssigkeiten und neben anderen örtlichen Eimermaßen für Flüssigkeiten, besonders für Wein in Anwendung.
 1 Eimer (niederungarischer) = 100 Halbe (ungarische) = 0,8876 Schenkeimer (Bayern) = 2868 Pariser Kubikzoll = 56 7/9 Liter
 1 Eimer (oberungarischer) = 1,19 Schenkeimer (Bayern) = 3824 Pariser Kubikzoll = 76 2/9 Liter

Literatur 
 Johann Jakob Heinrich Czikann, Franz Gräffer: Österreichische national Enzyklopädie. Band 2, Friedrich Beck'schen Universitäts-Buchhandlung, Wien 1835, S. 158.
 Christian Carl André: Kaisertum Österreich. Verlag des Geographischen Institut, Weimar 1813, S. 280.
 Pierer's Universal-Lexikon. Band 18, Altenburg 1864, S. 171.

Altes Maß oder Gewicht (Ungarn)
Volumeneinheit
Weinmaß (Ungarn)